Верховний Касаційний суд Греції, або Аріос Пагос. ()
 Рахункова палата Греції )
 Державна Рада Греції ()

Див. також 
 Верховний Спеціальний суд Греції — конституційний і виборчий суд ()

Судова система Греції